Карл Гайлис:
 Гайлис, Карл Андреевич (1888—1960) — латвийский советский революционер и государственный деятель.
 Гайлис, Карл Петрович  (1903—1973) — латвийский советский революционер и государственный деятель.